

Sport 
In Italia si riferisce in genere al campionato di secondo o di terzo livello. In alcune discipline, come nella pallacanestro, la serie B è stata sdoppiata.

Baseball 
 Serie B – campionato nazionale maschile (3º livello)

Calcio 
 Serie B – campionato nazionale maschile (2º livello)
 Serie B – campionato nazionale femminile (2º livello)

Calcio a 5 
 Serie B – campionato nazionale maschile (3º livello)

Canoa polo 
 Serie B – campionato italiano maschile di canoa polo

Hockey su pista 
 Serie B – campionato a gironi regionali (3º livello)

Hockey su prato 
 Serie B – campionato nazionale maschile (3º livello)
 Serie B – campionato nazionale femminile (2º livello)
 Serie B – campionato nazionale maschile (2º livello)
 Serie B – campionato nazionale femminile (2º livello)

Pallacanestro 
 Serie B d'Eccellenza – terzo livello della pallacanestro maschile italiana
 Serie B – quarto livello della pallacanestro maschile italiana
 Serie B d'Eccellenza – ex terzo livello della pallacanestro femminile italiana
 Serie B – terzo livello della pallacanestro femminile italiana

Pallamano 
 Serie B – campionato a gironi regionali (3º livello)
 Serie B – campionato a gironi regionali (3º livello)

Pallanuoto 
 Serie B – campionato nazionale maschile (3º livello)
 Serie B – campionato nazionale femminile (3º livello)

Pallapugno 
 Serie B – campionato italiano di pallapugno maschile

Pallavolo 
 Serie B (pallavolo maschile) – campionato nazionale maschile

Rugby 
 Serie B – campionato nazionale maschile (3º livello)

In altri paesi 
 Série B – secondo livello del campionato brasiliano di calcio
 Serie B – secondo livello del campionato ecuadoriano di calcio
 Serie B – quarto livello del campionato messicano di calcio
 Serie B – secondo livello del campionato svizzero di calcio dal 1898 al 1921

Altro 
 Film di serie B – film realizzato a basso costo e di dubbia qualità
 Serie B – singolo di Gianni Bismark del 2018